Kempe kan syfta på:

 Kempe – ett soldatnamn och efternamn samt personer med namnet
 Familjen Kempe – släkt till Johan Carl Kempe
 Kempe (prästsläkt) – en svensk prästsläkt
 Kempevallen – en idrottsanläggning i Örnsköldsviksförorten Hörnett
 Mount Kempe – ett berg i Antarktis

Se även
Allan Kämpe – tecknad serie